Bonnell steht für

 eine CPU-Mikroarchitektur der Firma Intel, siehe Intel-Atom-Mikroarchitektur

Bonnell ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Bonnell (* 1958), französischer Unternehmer und Computerspielentwickler
 Eduard Bonnell (1802–1877), Pädagoge und Direktor des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums in Berlin
 Ernst Bonnell (1817–1893), Pädagoge, Bibliothekar und Historiker
 Heinrich Eduard Bonnell (1829–1870), deutscher Bibliothekar und Historiker

Siehe auch:
 Bonell
 Bonnel